Арне Фальк-Рённе (; 5 декабря 1920 — 9 июля 1992) — датский журналист, писатель, фотограф и этнограф. Член «Датского Клуба приключений» ().

Биография 
По окончании в 1940 году гимназии Фредериксберга в Копенгагене, учился в Рённе на острове Борнхольм, получив образование журналиста, после чего работал в местных печатных изданиях. До того как в 1945 году случай привёл Арне Фальк-Рённе к берегам Америки, он и не помышлял всерьез о странствиях и готовился стать богословом. По его собственным словам, найти своё призвание помогла встреча и беседа с писателем Эрнестом Хемингуэем в Гаване.

Всерьез занявшись написанием статей для иллюстрированных журналов, сопровождаемых его собственными фотографиями, освещал в своих занимательных популярных книгах этнографической направленности собственные командировки по следам известных учёных, путешественников и литературных персонажей: «Приключения графа с острова Монте-Кристо» (1953), «Приключения на острове Робинзона Крузо» (1954), «Увидеть Неаполь и полакомиться соусом» (1956), «В Африку по следам Стэнли» (1972), «Испания в сердце» (1986), «Канада — страна иммигрантов» (1986) и др. Также совершал поездки по библейским местам, красочно описывая далёкое прошлое Святой земли: «Дорога в Вифлеем» (1963), «Дорогами апостола Павла» (1967), «Путь Авраама в землю Ханаанскую» (1971), «С Моисеем через пустыню» (1973), «Ты, Пётр!» (1976), «В страну фараонов» (1979), «По тропам библейским. Путешествие по стопам Иоанна Крестителя» (1982) и др.

В 1960-х годах увлёкся изучением культуры и обычаев коренных народов Америки, а затем Австралии и Океании, выпустив такие книги, как «Этим утром на реке Амазонка» (1964), «Слева по борту — рай. Путешествие по следам "Баунти"» (1965), «Мёртвые индейцы — геноцид в Южной Америке» (1973), «Путешествие в каменный век. Среди племен Новой Гвинеи» (1974), «Где ты, рай?» (1982) и др. Сделался популярным у себя на родине в качестве автора очерков о путешествиях в экзотические страны, писавшихся для еженедельного издания Familie Journal (Копенгаген). В 1970-е годы участвовал в съёмках документальных фильмов и передач на датском телевидении.

Проводил порою целые месяцы среди племен каменного века, изучая их нравы и обычаи. Путешествовал по джунглям Перу, разыскивая на плоскогорьях Анд потомков последнего короля инков, жил среди индейских племен, обучаясь у них искусству стрельбы из духовых трубок, общался с искателями алмазов Гвианы и ловцами жемчуга в Карибском море, охотится на крокодилов с папуасами Новой Гвинеи.

Неоднократно публично выступал в прессе против политики геноцида «отсталых» племен. В книге «Мертвые индейцы» подробно описал, как ради овладения землями коренного населения Бразилии за несколько десятилетий было уничтожено около миллиона индейцев.

Автор около 50 книг о народах разных стран, в первую очередь о коренных жителях Океании. Его книги были выпущены на 13 языках народов мира.

Примечания

Русские переводы

Ссылки 
 Остров в грозном море (журнал «Вокруг света», март 1980)
 Затерянные в болотах. Часть I (журнал «Вокруг света», ноябрь 1983)

Писатели по алфавиту
Этнографы Дании
Путешественники Дании
Датские писатели
Писатели Дании
Исследователи Австралии и Океании
Журналисты Дании